Община Хитрино е разположена в Североизточна България и е една от съставните общини на област Шумен.

География

Географско положение, граници, големина 
Общината е разположена в западната част на област Шумен. С площта си от 289,369 km2 е 6-а по големина сред 10-те общини на областта, което съставлява 8,54% от територията на областта. Границите ѝ са следните:
 на север – община Венец;
 на изток – община Нови пазар;
 на юг – община Шумен;
 на югозапад – община Търговище, област Търговище;
 на запад – община Лозница, област Разград;
 на северозапад – община Самуил, област Разград.

Природни ресурси

Релеф 
Релефът на общината е равнинен и хълмист, като територията ѝ попада в централните части на Източната Дунавска равнина.

В северната част на общината попадат южните склонове на Самуиловските височини. В тях, на 1 km северозападно от село Трем се издига най-високата точка на общината – връх Сърта 458,6 m. На североизток в нейните предели е разположена западната част на Войводското плато с височина от 476,8 m, разположена на 2 km североизточно от село Живково.

Останалата част от територията на община Хитрино се заема от хълмистата историко-географска област Овче поле със средна надморска височина между 200 и 300 m. В неговата югоизточна част, на границата с община Шумен, в коритото на Провадийска река се намира минималната височина на община Хитрино – 190 m.

Води 
В западната част на общината, от юг на север преминава участък от вододела между Дунавския водосборен басейн и Черноморския водосборен басейн. През нейната територия от северозапад на югоизток, на протежение около 15 km преминава най-горното течение на Провадийска река (изворите ѝ са на територията на община Венец).

От територията на община Хитрино водят началото си две по-големи реки: Крива река – ляв приток на Провадийска река и Пакуша – ляв приток на река Врана, от басейна на Голяма Камчия.

Населени места 
Общината се състои от 21 населени места. Списък на населените места, подредени по азбучен ред, население и площ на землищата им:

Административно-териториални промени 
 Височайши доклад № 3063/обн. 14.04.1882 г. – преименува с. ЕЮруклер на с. Становец;
 МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Хассъ на с. Добри Войниково;
 – преименува гар.с. Гара Шайтанджик на гар.с. Гара Хитрино;
 МЗ № 3072/обн. 11.09.1934 г. – преименува с. Каялъ дере на с. Скални дол;
 – преименува с. Мирханлъ (Орман кьой) на с. Трем;
 МЗ № 3775/обн. 07.12.1934 г. – преименува с. Екисче на с. Близнаци;
 – преименува с. Ново олуклу (Ени кьой) на с. Висока поляна;
 – преименува с. Кабиюк сюютлю на с. Върбак;
 – преименува с. Узунлар на с. Длъжко;
 – преименува с. Бурханлар на с. Единаковци;
 – преименува с. Кьоселер на с. Звегор;
 – преименува с. Калайджии на с. Калайджийско;
 – преименува с. Чамурлу на с. Калино;
 – преименува с. Скални дол на с. Каменяк;
 – преименува с. Кулфалар на с. Развигорово;
 – преименува с. Ереклие (Ериклие) на с. Сливак;
 – преименува с. Суджас на с. Студеница;
 – преименува с. Коджадиклер на с. Тервел;
 – преименува с. Каяджик тимар на с. Тимарово;
 – преименува с. Каяджик хас на с. Хасово;
 – преименува с. Къзъл кая на с. Червена скала;
 – преименува с. Каралар на с. Черна;
 Указ № 131/обн. 14.03.1950 г. – преименува с. Червена скала на с. Живково;
 Указ № 236/обн. 28.05.1950 г. – преименува с. Калайджийско на с. Иглика;
 Указ № 183/обн. 14.05.1957 г. – заличава с. Хасово и го присъединява като квартал на с. Тимарово;
 Указ № 960/обн. 4 януари 1966 г. – отстранява грешката в името на с. Бойково на с. Байково;
 – отстранява грешката в името на с. Тимарово на с. Тимарево;
 Указ № 2664/обн. 23.08.1985 г. – преименува с. Тимарево на с. Равнец;
 Указ № 2074/обн. 28.08.1987 г. – преименува гар.с. Гара Хитрино на с. Хитрино;
 – преименува Община Гара Хитрино на община Хитрино;
 Указ № 109/обн. 03.04.1998 г. – възстановява старото име на с. Равнец на с. Тимарево;
 Указ № 216/обн.14.07.1999 г. – отделя с. Велино и неговото землище от община Хитрино и го присъединява към община Шумен;
 Указ № 311/обн. 01.10.2002 г. – отделя с. Черна и неговото землище от община Венец и го присъединява към община Хитрино.

Население 

Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав 
Преброяване на населението през 2011 г.

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г., по населени места (подредени по численост на населението):

Вероизповедания 
Численост и дял на населението по вероизповедание според преброяването на населението през 2011 г.:

Транспорт 
През средата на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 25,4 km преминава участък от трасето на жп линията от село Русе – Самуил – Каспичан от Железопътната мрежа на България.

През общината преминават частично 3 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 31,4 km:
 участък от 9,9 km от Републикански път I-2 (от km 91,6 до km 101,5);
 участък от 12,2 km от Републикански път I-7 (от km 93,6 до km 105,8);
 началният участък от 9,3 km от Републикански път III-7004 (от km 0 до km 9,3).

Топографска карта

Източници

Външни препратки 

  
 

Хитрино